Kaashidhoo (Gaafu Dhaalu-atol), een eiland van het Gaafu Dhaalu-atol, Maldiven
Kaashidhoo (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven